{| class="infobox" style="font-size: 90%;"
|-style="text-align:center; font-size: larger; background:#FFDD44;"
!colspan=2|Brasil Open de 2018
|-
!align="right"|Data:
|align="left"|26 de fevereiro – 4 de março
|-
!align="right"|Edição:
|align="left"|18ª
|-
!align="right"|Categoria:
|align="left"|ATP World Tour 250
|-
!align="right"|Piso:
|align="left"|Saibro
|-
!align="right"|Local:
|align="left"|São Paulo, Brasil
|-style="background:#eeeeee; text-align:center;"
!align="center" colspan=2|Campeões
|-
!align="center" colspan=2|Simples
|-
|align="center" colspan=2|   Fabio Fognini
|-
!align="center" colspan=2|Duplas
|-
|align="center" colspan=2|  Federico Delbonis /  Máximo González
|- style="background:#eee;"
| align="center" colspan="2" | ATP de São Paulo
|-
| align="left" |< 2017 
| align="right" |2019 >|}ATP de São Paulo de 2018 (ou Aberto do Brasil de 2018) foi a décima-oitava edição do Brasil Open, torneio masculino de tênis disputado em quadras de saibro e que faz parte da série ATP World Tour 250, sediado em São Paulo.

Campeões
Simples

  Fabio Fognini venceu  Nicolás Jarry, 1–6, 6–1, 6–4

Duplas

 Federico Delbonis /  Máximo González''' venceram  Wesley Koolhof /  Artem Sitak, 6–4, 6–2.

Ligações externas 
 
 

2018
São Paulo